Hrvatska:
 Cerovac (Bizovac), naselje u općini Bizovac
 Cerovac (Gračac), gradsko naselje Gračaca
 Cerovac (Jakšić), naselje u općini Jakšić
 Cerovac Barilovićki, naselje u općini Barilović, Karlovačka županija
 Cerovac Vukmanićki, gradsko naselje Karlovca, Karlovačka županija
 Cerovački Galovići, gradsko naselje Duge Rese, Karlovačka županija

BiH:
 Cerovac (Tešanj, BiH), naseljeno mjesto u općini Tešanj
 Cerovac (Ravno, BiH), naseljeno mjesto u općini Ravno
 Cerovac (Trebinje, BiH), naseljeno mjesto u gradu Trebinju